Лас Енрамадитас има више значења:

 Лас Енрамадитас (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Енрамадитас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику